Сахарса:

 Сахарса — город в индийском штате Бихар.
 Сахарса — округ в индийском штате Бихар.